Čtyřhra juiorů US Open 2016 probíhala v první polovině září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla kanadská dvojice Félix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov, jehož členové nestartovali společně. Auger-Aliassime nastoupil s krajanem Benjaminem Sigouinem. Shapovalov se odhlásil pro zranění.

Vítězem juniorské čtyřhry se stala nenasazená dvojice složená ze 17letého Bolivijce Juana Carlose Aguilara a 18letého Brazilce Felipa Meligeniho Alvese, která ve finále zdolala kanadské turnajové trojky Félixe Augera-Aliassimeho s Benjamin Sigouinem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba šampioni vybojovali premiérový grandslamový titul v kariéře a každý si do juniorského kombinovaného žebříčku ITF připsal 270 bodů.

Nasazené páry 
  Ulises Blanch /  Josuke Watanuki (1. kolo)
  Kenneth Raisma /  Stefanos Tsitsipas (2. kolo)
  Félix Auger-Aliassime /  Benjamin Sigouin (finále)
  Miomir Kecmanović /  Alexei Popyrin (čtvrtfinále)
  John McNally /  Jeffrey John Wolf (1. kolo)
  Marvin Möller /  Louis Wessels (2. kolo)
  Elliot Benchétrit /  Geoffrey Blancaneaux (čtvrtfinále)
  Eduard Güell Bartrina /  Genaro Alberto Olivieri (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=180

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Toru Horie  Juta Šimizu
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=[9]
| RD1-seed2=3
| RD1-team2=  Benjamin Sigouin
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=[11]

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Juan Carlos Aguilar 
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2= 77
| RD1-score3-3=[10]
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Zizou Bergs  Yšaj Oliel
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2= 61
| RD1-score4-3=[2]

| RD2-seed1=3
| RD2-team1=  Benjamin Sigouin
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2= 64
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Juan Carlos Aguilar 
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2= 77
| RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|team-width=175

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Marvin Möller  Louis Wessels
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Trent Bryde  Gianni Ross
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=''' Juan Carlos Aguilar

Odkazy

Reference 

US Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016